Осторий  (Ostorius) е име на:

 Квинт Осторий Скапула (преториански префект), първият преториански префект 2 пр.н.е. заедно с Публий Салвий Апер
 Публий Осторий Скапула (Египет), управител на Египет (3-10/11 г.); брат на преторианския префект Квинт
 Квинт Осторий Скапула, суфектконсул между 41 и 45 г.
 Публий Осторий Скапула, генерал, суфектконсул вероятно 46 г., управител на Британия (47-52 г.)
 Марк Осторий Скапула, суфектконсул 59 г., син на суфектконсула от 46 г.
 Марк Осторий Скапула (консул 97 г.), суфектконсул 97 г.
 Марк Осторий Скапула (консул 99 г.), суфектконсул 99 г.